Upper Austria Ladies Linz — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий осенью в австрийском Линце на крытых хардовых кортах. Относится к серии WTA 250 с призовым фондом около 260 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Турнир организован в 1987-м году. В 1991-м соревнование входит в календарь WTA, пополнив серию турниров в зале. В 1991-98-м годах турнир проводился в начале сезона, а с 1999-го — в его заключительной части. С 2023 года турнир вновь перенесли по датам в начало календаря и стали проводить в феврале.

В 1991-м году турнир получил 5-ю категорию классификации WTA, в 1993-м — 3-ю, в 1998-м — 2-я. При реорганизации календаря в 2009-м уровень соревнования был понижен до международной серии.

Финалы турнира

Интересные факты 
 В матче второго круга одиночного турнира-2010 Ана Иванович была оштрафована на гейм, за взятие т. н. «туалетного перерыва» в сроки, запрещённые регламентом проведения соревнований.
 В 2013 году, ради усиления состава турнира, организаторы переделали сетку одиночного соревнования уже после жеребьёвки, убедив одну из обладательниц специального приглашения в основу сняться.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA